Centro Liberal Renovador, partit polític valencià amb base a Oriola (Baix Segura)
 Central London Railway, línia històrica del Metro de Londres, antecessora de la Central Line
 Common Language Runtime, component de màquina virtual del paquet Microsoft .NET